Eichfeld steht für:

Gemeindeteile
 Deutschland:
 Bayern:
 Eichfeld (Mühldorf am Inn), Ortsteil der Stadt Mühldorf am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn
 Eichfeld (Volkach), Ortsteil der Stadt Volkach, Landkreis Kitzingen
 Sachsen-Anhalt
 Eichfeld (Seehausen), Wohnplatz des Ortsteils Beuster der Hansestadt Seehausen (Altmark) im Landkreis Stendal
 Thüringen:
 Eichfeld (Arnstadt), Wüstung bei Arnstadt, Ilm-Kreis
 Eichfeld (Rudolstadt), Ortsteil der Stadt Rudolstadt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
 Österreich:
 Steiermark:
 Eichfeld (Steiermark), eine ehemalige Gemeinde und heute Ortsteil der Gemeinde Mureck, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Personen
 Carl Joseph Eichfeld, erster Kriegsminister der Badischen Revolutionsregierung von 1849 
 Franz Eichfeld (1635–1707), deutscher lutherischer Theologe
 Hermann Eichfeld (1845–1917), Landschaftsmaler, Professor und Direktor der Großherzoglichen Gemäldegalerie Mannheim
 Johan Eichfeld (1893–1989), estnisch-sowjetischer Agrarwissenschaftler und Pflanzenzüchter

Physik und Astronomie
 Eichtheorie
 Eichfeld (Astronomie)

Siehe auch:
 Aichfeld
 Eichenfeld, Eichsfeld, Eichfelde